Музей Голубкиной — музеи, посвящённые скульптору Анне Семёновне Голубкиной.

Список музеев 
 Музей-мастерская А. С. Голубкиной — Москва, филиал Государственной Третьяковской Галереи.
 Дом-музей Голубкиной — Зарайск, Московская область.